Lyssenko (auch als Lysenko geschrieben) ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Alexandrowna Lyssenko (* 2003), russische Bahnradsportlerin
 Danil Sergejewitsch Lyssenko (* 1997), russischer Hochspringer
 Dmytro Lysenko (* 1981), ukrainischer Wasserspringer
 Mychajlo Lyssenko (1906–1972), Ukrainisch-sowjetischer Bildhauer
 Mykola Lyssenko (1842–1912), ukrainischer Komponist
 Oleksandr Lyssenko (* 1972), ukrainischer Biathlet
 Ruslan Lyssenko (* 1976), ukrainischer Biathlet
 Tatjana Wiktorowna Lyssenko (* 1983), russische Hammerwerferin
 Tetjana Lyssenko (* 1975), ukrainische Turnerin
 Trofim Denissowitsch Lyssenko (1898–1976), sowjetischer Biologe